Парад наций летних XXX Олимпийских Игр состоялся во время Церемонии открытия 27 июля 2012 года в 21:00 BST (UTC+1) на Олимпийском стадионе в Лондоне. Представители стран-участниц несли флаг во главе колонны своей страны.

По традиции, парад команд открыла Греция, а завершили хозяева. Остальные команды вышли согласно английскому алфавиту.

Знаменосцы 
Ниже представлен список знаменосцев, которые несли флаг своей страны во главе команды.

Замечания 
 Спортсмены уже несуществующей автономии Нидерландских Антильских островов и Южного Судана, у которого не было собственного олимпийского комитета, выступали в команде Независимых олимпийских атлетов.
 Теннисист Рафаэль Надаль был выбран знаменосцем Испании, однако из-за травмы это право перешло к баскетболисту Пау Газолю.
 Теннисист Роджер Федерер, как и 4 годами ранее, был выбран знаменосцем Швейцарии, однако он передал это право своему партнёру по парному разряду Станисласу Вавринке.

Ссылки 
 Страница церемонии Открытия

Примечания 

Летние Олимпийские игры 2012

Списки:Олимпийские игры